University of Nevada bezeichnet:

 University of Nevada, Reno (UNR oder Nevada), staatliche Universität in Reno
 University of Nevada, Las Vegas (UNLV), staatliche Universität in Las Vegas